Sternickel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sternickel (1825–1894), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 August Sternickel (1866–1913), deutscher Brandstifter und Mörder